Reserve kan syfta på:

Reserve, Kansas
Reserve, Louisiana
Reserve, Montana
Reserve, New Mexico
Reserve, Wisconsin